Serpe è il nome comune dei rettili squamati appartenenti al sottordine Serpentes. Il termine può anche riferirsi a:

Architettura 
 Torre del Serpe – torre di Otranto
 Torre della Serpe – torre di Firenze

Persone 
 Lynne Serpe – politica e attivista statunitense
 Peter La Serpe – criminale olandese

Altro 
 Lu serpe – dolce italiano tradizionale delle Marche
 La serpe – film del 1920 diretto da Roberto Roberti
 9968 Serpe – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Serpente (disambigua)
 Snake (disambigua)

Altri progetti